VDC steht als Abkürzung für:

 Vehicle Dynamics Control, Bezeichnung für das elektronische Stabilitätsprogramm verschiedener Autohersteller
 Velocity Drift Chamber, eine  Driftkammer (eine Art von  Teilchendetektor), mit der sich ein Gas durch Bestimmung der Driftgeschwindigkeit von Elektronen testen lässt
 Verband Deutscher Chemotechniker und Chemisch-Technischer Assistenten e. V.
 Video Display Controller, einen Videochip im Commodore 128
 Vietnam Day Committee, ein im Jahre 1965 aus dem „Vietnam Day“ heraus entstandenes Komitee in Berkeley/Kalifornien
 Virtual Dimension Center w.V. in Fellbach, eines von 13 Kompetenz- und Innovationszentren der Region Stuttgart und Mitglied der Kompetenzzentren-Initiative Region Stuttgart
 Volts of Direct Current, Abkürzung für Gleichspannung in englischsprachigen Texten
Village Development Committee, bis 2017 die unterste Verwaltungsebene in Nepal 

VdC steht als Abkürzung für:

 Verband der Cigarettenindustrie e.V., ehemaliger Interessenverband der Zigarettenhersteller in Deutschland, Sitz in Berlin

VDC